kabinet (politiek), een bestuursorgaan van hooggeplaatste leden van een regering
Nederlands kabinet
kabinet (medewerkers), persoonlijke medewerkers
kabinet (België) van een minister
kabinet (Europese Commissie) van een eurocommissaris
Kabinet van de Koning (Nederland)
Kabinet van de Koning (België)
Kabinet van de President van de Republiek Suriname
Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba
Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao
Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Sint Maarten
kabinet (meubel), een soort kast
kunst- en rariteitenkabinet van 17e-eeuwse verzamelaars
naturaliënkabinet
KattenKabinet, een kunstmuseum in Amsterdam
kabinet (kamer), aan de slaapkamer van de heer des huizes gelegen ruimte waar deze zich kon verpozen, baden en kleden
Kabinett, een kwaliteitstrap in de Duitse wijnwetgeving